Сессеньон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сессеньон, Райан (род. 2000) — футболист, защитник клуба «Фулхэм».
 Сессеньон, Стефан (род. 1984) — бенинский футболист ивуарийского происхождения, полузащитник.
 Сессеньон, Стивен (род. 2000) — футболист, защитник клуба «Фулхэм».